Симон Эдвинссон (род. 5 февраля 2003 года) — шведский хоккеист, защитник. Игрок клуба НХЛ Детройт Ред Уингз. Считался одним из лучших кандидатов на драфте НХЛ 2021 года, был выбран клубом Детройт Ред Уингз в 1-м раунде под общим 6-м номером.

Игровая карьера 
Эдвинссон набрал шесть очков в 14 играх, играя за юниорскую команду Фрелунда в J20 SuperElit.

В сезоне 2021-22, его первом полном сезоне набрал 19 очков в 44 играх регулярного сезона за «Фрёлунда». Он был назван победителем премии SHL Rookie of the Year и лидировал среди всех новичков лиги со средним временем на льду 19:46. Его 19 очков были четвёртым результатом за все время для защитника младше 19 лет в SHL. После полуфинального поражения в плей-офф 25 апреля 2022 года Эдвинссон подписал с «Детройтом» трехлетний контракт новичка.
18 марта 2023 года дебютировал в игре против "Колорадо" (1:5)

Игровая статистика

Клубная 
И — игры, Г — голы, П — передачи, О — очки, Ш — штрафные минуты.

Международная 
И — игры, Г — голы, П — передачи, О — очки, Ш — штрафные минуты.

Примечания 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки ХК «Вестерос»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»